Fritz Grawert ist der Name folgender Personen:

* Fritz Grawert († 1449), deutscher Kaufmann 
 Fritz Grawert († 1476), deutscher Politiker 
 Fritz Grawert († 1487), deutscher Kaufmann 
 Fritz Grawert († 1538), deutscher Politiker und Flottenbefehlshaber